Гесте:

 Гесте, Вильям (William Hastie; 1763 (1753?) — 1832) — шотландский инженер и архитектор.
 Гесте (посёлок)